100 лучших романов может означать:
 100 лучших криминальных романов всех времён (1990) — книга-справочник британской Ассоциации писателей-криминалистов (CWA).
 100 лучших романов XX века на английском языке (1998) — по мнению нью-йоркского издательства «Modern Library».